Тази страница представлява списък, който включва всички японски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първият японски пилот участвал във Формула 1

Световни шампиони 
 Японски пилот никога не е печелил световната титла.

Резултати на японските пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com